Ariana, ciutat de Tunísia, capital de la governació homònima, de la delegació d'Ariana Ville i de la municipalitat d'Ariana Medina.
 Ariana, governació de Tunísia.
 Ariana, regió de Pèrsia.